George Onslow kan syfta på:

*George Onslow, 1:e earl av Onslow (1731–1814), brittisk peer och politiker
George Onslow (1731–1792), brittisk politiker och officer
George Onslow (1784-1853), fransk kompositör